Salvador Maluquer i Aytés (Enviny, 1810 - Ídem, 1887), polític català
 Salvador Maluquer i Maluquer (Barcelona, 1926), ornitòleg català
 Salvador Maluquer i Nicolau (Barcelona, 1881 - Ídem, 1955), naturalista i divulgador científic català